Karácsonyi ének: Charles Dickens regénye (1843)
 Karácsonyi ének: Mészáros Gyula magyar tévéfilmje (1964)
 Karácsonyi ének: Moira Armstrong angol filmje (1977), főszereplő Michael Hordern
 Karácsonyi ének: Clive Donner angol-amerikai filmje (1984), főszereplő George C. Scott
 Karácsonyi ének: David Hugh Jones amerikai filmje (1999), főszereplő Patrick Stewart
 Karácsonyi ének: Robert Zemeckis amerikai filmje (2009), főszereplő Jim Carrey